Knegt ist der Familienname folgender Personen:

 Gerben de Knegt (* 1975), niederländischer Radrennfahrer
 Merel de Knegt (* 1979), niederländische Langstreckenläuferin
 Sjinkie Knegt (* 1989), niederländischer Shorttracker

Siehe auch:
 Knecht (Begriffsklärung)